Christine af Danmark (født 1521 i København, død 10. december 1590 i Alessandria) var en dansk prinsesse, der var den yngste datter af kong Christian 2. og dronning Elisabeth. Hun var hertuginde af Milano fra 1534 til 1535, og derefter hertuginde af Lothringen fra 1544 til 1545. Som enkehertuginde fungerede hun desuden som regent i Lothringen i årene 1545–1552, mens hendes søn var mindreårig. Hun var også tronprætendent til de danske, norske og svenske troner fra 1561 til 1590.

Biografi

Fødsel og opvækst 

Prinsesse Christine blev født i 1521, enten på Nyborg Slot eller Københavns Slot, som femte barn og anden datter af Kong Christian 2. af Danmark og Norge og Isabella af Habsburg, der var søster til den Tysk-Romerske Kejser Karl 5. 

Christine havde en storebror, Hans (født 1518). Hendes to ældre tvillingebrødre, Philip Ferdinand og Maximilian (født 1519), var begge døde inden hendes fødsel, den sidstnævnte i 1519 og den førstnævnte i 1520. Hendes storesøster Dorothea var født et år tidligere, i 1520, og var den eneste af hendes søskende, der overlevede til voksenalderen. Dorothea blev senere gift med Kurfyrst Frederik 2. af Pfalz.

Sammen med faderen flygtede familien til Nederlandene, da Christian 2. blev afsat fra den danske trone i 1523. Christine mistede sin mor, Elisabeth, i 1526 da de var i Nederlandene.

Ægteskaber 
I 1534 blev hun gift med hertug Frans 2. Sforza af Milano. Efter dennes død året efter førte familien ægteskabsforhandlinger med blandt andre Henrik 8. af England. 1541 indgik hun dog sit andet ægteskab med hertug Frans af Bar, senere Frans 1. af Lothringen.

Senere liv 
I slutningen af 1550'erne og i 1560'erne arbejdede eventyreren Wilhelm von Grumbach og hans allierede, der undertiden omfattede den landsforviste Peder Oxe, på at afsætte hendes grandfætter kong Frederik 2. fra den danske trone, således at Christine som retmæssig arving kunne overtage pladsen. Planerne løb dog ud i sandet.

Eftermæle 
Christines livshistore var grundlaget for Helle Stangerups historiske romanbiografi "Christine" fra 1985, som var med til at øge kendskabet til og interessen for hendes person og skæbne.

Børn

Anetavle

Kilder 

 
 Christine af Danmark i Dansk Kvindebiografisk Leksikon

Eksterne links 

Huset Oldenburg
Hertuginder af Milano
Hertuginder af Lothringen
Christine
Christine
Prinsesser af Norge
Danskere i 1500-tallet